Nearctaphis  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Северная Америка. Около 15 видов. Питаются на растениях из семейств сливовые (Pomoideae), бобовые (Leguminosae) и заразиховые (Orobanchaceae)
.

Примечания

Литература 
 Robinson, A. G. (1984). A key to the genus Nearctaphis in North America. Canad. Ent. 116: 289-292.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых